Mother Jones – soprannome della sindacalista e attivista statunitense Mary Harris Jones
 Mother Jones – rivista statunitense